Raspberry Pi OS (anciennement nommé Raspbian) est un système d'exploitation  libre et gratuit basé sur Debian optimisé pour fonctionner sur les différents Raspberry Pi.

Caractéristiques 

Il s'agit d'une modification de Debian spécifiquement adaptée pour les systèmes sur une puce de type ARM dotées d'une unité de calcul en virgule flottante (FPU).

Néanmoins une version pour les ordinateurs x86 est proposée sur le site officiel, nommée "Raspberry Pi ".

Jusqu’à la sortie du Raspberry Pi 4 8 Go en 2020, le système d'exploitation était Raspbian de Raspbian Project qui est un mot-valise formé par la fusion des mots « Raspberry Pi » et « Debian », La fondation Raspberry Pi a adopté Raspberry Pi OS pour lui succéder  pour être plus parlant.

Contenu 

Étant donné les ressources limitées des nano-ordinateurs pour lesquels Raspberry Pi OS est principalement destiné, il intègre des logiciels réputés pour être légers et peu gourmands en ressources :
 l'environnement de bureau par défaut est PIXEL, acronyme de «  », « Environnement Xwindows amélioré et léger pour PI », qui est composé d'un LXDE modifié et d'Openbox.
 le navigateur web par défaut est Chromium

Raspberry Pi OS est fourni avec les environnements de programmation suivants :

 BlueJ Java IDE : environnement de programmation Java
 Geany : éditeur de texte léger avec fonctions de développement
 Greenfoot Java IDE : logiciel de développement d'applications et de jeux sous plateforme Java
 Mathematica : logiciel de calcul scientifiques 
  : logiciel de programmation avec interface visuelle
 Python 2 et 3 (IDLE)
 Scratch 1.0 et 2.0 : logiciels de programmation visuelle
 Sense HAT Emulatot : simulateur 3D de la carte Sense HAT fait pour simuler des codes en Python
 Sonic Pi : logiciel permettant de créer des mélodies en Ruby.
  Python IDE : environnement de programmation Python
 Wolfram

Variantes et versions

Variantes
Il existe plusieurs variantes de Raspberry Pi OS:
 Raspberry Pi OS  : avec environnement de bureau et logiciels recommandés (LibreOffice…)
 Raspberry Pi OS  : avec environnement de bureau et avec seulement les logiciels nécessaires
 Raspberry Pi OS  : sans environnement de bureau et avec seulement les logiciels nécessaires

Autres :
 Raspberry Pi  : avec environnement de bureau et avec seulement les logiciels nécessaires mais spécifique aux plateformes x86

Historique de versions

Notes et références

Voir aussi

Article connexe
 Raspberry Pi

Lien externe 
 
 Raspbian images

Distribution dérivée de Debian
Architecture ARM